Strickland steht für:
 Strickland (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Strickland ist der Name folgender

Orte:
 Strickland (Wisconsin), im Rusk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Strickland (Town), im Rusk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:
 Strickland (Fluss), Nebenfluss des Fly auf Neuguinea
 Strickland Bay, Western Australia
 Strickland-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika